peut désigner :

 Gangster Squad, une unité spéciale créée par le Los Angeles Police Department, en 1946.
 Gangster Squad, un film de 2013.